Vincenzo Franceschini (1680-vers 1750), graveur et peintre italien
 Vincenzo Franceschini (1812-1885), peintre italien
  (1844-1916), évêque catholique italien